Gulli Brasil est une chaîne de télévision thématique privée brésilienne, déclinaison locale de Gulli, appartenant au Groupe M6 au travers de la société RTL Group et est exploité au Brésil en partenariat avec InteracTV.

Histoire 
La chaîne a été créée en exclusivité chez l'opérateur BluTV le . Le , Gulli s'est développée hors du Brésil, lançant la chaîne sur les opérateurs StarTimes, TMT au Mozambique et POST au Luxembourg. Le , Gulli a été officiellement lancé sur le marché brésilien, laissant place à de futures négociations avec d'autres opérateurs.

Identité visuelle

Articles connexes 
Gulli

Notes et références

Liens externes 
 

Brésil
Chaîne de télévision destinée à la jeunesse
Chaîne ou station de télévision fondée en 2020
Chaîne de télévision du Groupe M6
Entreprise fondée en 2020
Réseau de télévision au Brésil
Entreprise ayant son siège au Brésil